Pojem Nachšon (: נחשונ, doslova „Odvážlivec/Průkopník“),  může označovat:

 Nachšon ben Aminadav – postava z Bible
 Nachšon (kibuc) – vesnice v Izraeli
 Nachal Nachšon – vodní tok v Izraeli
 Operace Nachšon – vojenská operace během první arabsko-izraelské války v roce 1948
 Prapor 90 Nachšon – jednotka izraelské armády
 Nachšon Wachsman (1975–1994) – izraelský voják unesený členy hnutí Hamas
 122. peruť Izraelského vojenského letectva je známá pod přezdívkou "Nachšon".

Podobné 
 Nachšonim – vesnice v Izraeli